Сельское поселение Песочное — муниципальные образования в России:

 Сельское поселение Песочное — в Безенчукском районе Самарской области.
 Сельское поселение Песочное — в Рыбинском районе Ярославской области.